Пасиенсия () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пасиенсия, Гонсалу (род. 1994) — португальский футболист, нападающий.
 Пасиенсия, Домингуш (род. 1969) — португальский футболист, нападающий и тренер.